karcz – pniak i korzeń pozostałe po ścięciu drzewa

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2

 Karcz – część wsi Śmiarowo w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Mały Płock
 Karcz – część wsi Kiedrowice w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica

Inne 
 Władysław Karcz – gen. bryg. WP
 Jan Karcz – kawalerzysta, pułkownik WP

Przypisy